Patriarhat je
politično-socialna ureditev skupnosti, kjer je najvišja oblast v rokah družinskih očetov (pogovorno  pomeni tudi socialno predvlado moških nad ženskami) 
cerkvena upravna enota, na čelu katere je patriarh, in ozemlje, ki ji pripada; tudi način upravljanja zadevne skupnosti